Tańczący jastrząb – powieść Juliana Kawalca
 Tańczący jastrząb – polski film z 1977 roku